Склонность — предрасположенность, способность, талант к чему-либо.
 «Склонность» — фильм режиссёра Шона Матиаса, 1997 год.